est la formule brute de plusieurs isomères.

 Monochlorophénol, numéro CAS  (mélange d'isomères)
 2-Chlorophénol, numéro CAS 
 3-Chlorophénol, numéro CAS 
 4-Chlorophénol, numéro CAS